Leutersbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Leutersbach, Ortsteil der Stadt Kirchberg, Landkreis Zwickau. Sachsen

Gewässer:
 Leutersbach (Lenzbach), rechter Zufluss des Lenzenbachs oder Lenzbachs  (zur Steinach) bei Vorderheubach, Gemeinde Heiligkreuzsteinach,  Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Leutersbach (Murg), rechter Zufluss des Floßkanals (neben der Nordschwarzwälder Murg, zum Oberrhein) in Gernsbach, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Leitersbach
 Leutenbach
 Pleutersbach